Het seizoen 2010/2011 is het 2e en laatste jaar in het bestaan van de Venlose vrouwenvoetbalclub VVV-Venlo. De club kwam uit in de Eredivisie en heeft deelgenomen aan het toernooi om de KNVB beker.

Wedstrijdstatistieken

Eredivisie

KNVB beker

Selectie

Statistieken VVV-Venlo 2011/2012

Eindstand VVV-Venlo Vrouwen in de Eredivisie 2011 / 2012

Topscorers

Kaarten

Zie ook 
 VVV-Venlo vrouwen
 Eredivisie 2011/12
 KNVB beker 2011/12
 VVV-Venlo (mannen) in het seizoen 2011/12

VVV-Venlo vrouwenvoetbal naar seizoen
VVV vrouwen